Gizmo (Gremlins) — um dos protagonistas dos filmes Gremlins e Gremlins 2: The New Batch.
 Gizmo Pato — personagem da série televisiva Darkwing Duck
 Gizmo5 — software de comunicação VoIP (também Gizmo Project)

Desambiguação